Příjmení Novotná pochází ze starého přídavného jména novotná = nová. Je to třetí nejčastější české příjmení. Mužskou variantou je Novotný.

Nositelky příjmení 
 Anděla Novotná (1886–1960), herečka
 Anna Novotná (* 1959), česká publicistka
 Barbora Novotná viz Božena Němcová
 Božena Novotná (1910–1980), manželka prezidenta Antonína Novotného
 Drahomíra Novotná (* 1928), filmová kritička a historička
 Eva Novotná (* 1976), herečka
 Ilona Novotná (* 1980), česká florbalistka a reprezentantka
 Jana Novotná (1968–2017), tenistka
 Jarmila Novotná (1907–1994), operní zpěvačka a herečka
 Kateřina Novotná (* 1984), rychlobruslařka
 Květa Novotná (1950–2015), klavíristka
 Lenka Novotná (herečka), herečka
 Lenka Novotná (moderátorka), moderátorka
 Lída Novotná (1922–1986), filmová a televizní kostýmní výtvarnice
 Martina Novotná (* 1979), volejbalistka
 Nataša Novotná (* 1977), tanečnice a choreografka, spoluzakladatelka souboru současného tance 420PEOPLE
 Petra Novotná (* 1966), reprezentantka v orientačním běhu
 Radka Kovaříková, v době prvního manželství Radka Novotná, (* 1975), sportovkyně, krasobruslařka
 Růžena Novotná (* 1941), vodní slalomářka
 Tereza Novotná (* 1992), sportovkyně, orientační běžkyně
 Tuva Novotny (* 1979), švédská herečka
 Viléma Novotná (* 1950), pedagožka
 Vlasta Novotná viz Vlasta Hilská
 Zdenka Novotná (* 1930) viz Zdenka Heřmanová

Varianta bez přechýlení 
 Novotný

Reference

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení